Fundació Princesa d'Astúries, fundació encarregada de l'organització dels Premis Princesa d'Astúries
 Front Popular de l'Azerbaidjan, partit polític de l'Azerbaidjan
 Formació de persones adultes, conjunt de processos d'educació orientats a adults
 Foreign Policy Association, organització sense ànim de lucre estatunidenca dedicada a la divulgació dels esdeveniments polítics del món